Geografia:

 Estat Mon, a Birmània
 Mon (Nagaland), ciutat de Nagaland
 Districte de Mon, districte de Nagaland, Índia
 Mon (Suïssa), poble dels Grisons
 Illa Môn, nom alternatiu de l'illa d'Anglesey a Gal·les.
 Møn, illa de Dinamarca
Pobles i llengües:
 Mon (poble) o talaings 
 Mon (llengua) o talaing
 Mon-khmer, família de llengües
 Mons, ciutat de Bèlgica

vegeu també 
 Món (desambiguació)